Ка́рен О́стин (), урождённая — Бра́ммер (; 24 октября 1955, Уэлч, Западная Виргиния, США) — американская .

Биография и карьера 
Начиная с 1980-х годов, сыграла множество ролей на телевидении и в кино. Она была актрисой второго плана в первом сезоне «» на NBC, где она играла придворного клерка Лану Вагнер в 10-ти эпизодах. Она играла роль жены героя Джона Кэнди в фильме «» (1985).

Остин вышла замуж за Криса Славу в 19 лет; пара развелась семь лет спустя. В 1989 году родила дочь Оливию.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США
Выпускники Университета Мэри Болдуин